Arly steht für:

 Arly, Ortsteil der italienischen Gemeinde La Thuile (Aostatal)
 Arly (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Isère
 Nationalpark Arly, Nationalpark in Burkina Faso

Siehe auch:
 Arlee
 Arli
 Arlie